Személyek
 Johann van Beethoven (1740–1792) német zenész és tanár
 Ludwig van Beethoven (1770–1827) német zeneszerző, előbbi fia
Film
 Beethoven, 1992-es amerikai családi film, rend. Brian Levant 
 Beethoven 2, 1993-as amerikai családi film, rend. Rod Daniel
 Beethoven 3, 2000-es amerikai film, rend. David Mickey Evans 
 Beethoven 4, 2001-es amerikai film, rend. David Mickey Evans 
 Beethoven 5, 2003-as amerikai film, rend. Mark Griffiths
 Beethoven 6, 2008-as amerikai film, rend. Mike Elliot

 Beethoven, amerikai rajzfilmsorozat (1994-1995)

Zene
 Beethoven (I Love to Listen To), Eurythmics-dal

Földrajz
 Beethoven-félsziget

Csillagászat
 Beethoven-kráter, kráter a Merkúr bolygón
 1815 Beethoven kisbolygó